Lemay bzw. LeMay ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis E. LeMay (1906–1990), General der US Air Force
 Dorothy LeMay (* 1954), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gilles Lemay (* 1948), kanadischer Bischof von Amos
 J. A. Leo Lemay (1935–2008), amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Jérôme Lemay (1933–2011), kanadischer Sänger und Gitarrist
 John D. LeMay (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Lynda Lemay (* 1966), kanadische Sängerin
 Lynn LeMay (* 1961), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Robert Lemay (* 1960), kanadischer Komponist
 Samuel Gallant-Lemay (* 1993), kanadischer Biathlet

Lemay bzw. LeMay steht für: 

 Lemay (Missouri), Census-designated place im St. Louis County, Missouri
 LeMay Range, Gebirgszug auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis